Sahorschan bezeichnet mehrere Orte in Tschechien:

 Zahořany u Domažlic, Gemeinde im Okres Domažlice
 Zahořany u Mníšku pod Brdy, Gemeinde im Okres Praha-západ
 Zahořany (Králův Dvůr), Ortsteil von Králův Dvůr, Okres Beroun